Příjmení Kořistka nosí více významných osobností:

 František Kořistka (1851–1933) – česko-italský podnikatel v oboru optiky
 Karel Kořistka (1825–1906) – český geodet, topograf, kartograf, statistik, pedagog a politik
 Miroslav Kořistka (*1959) – český fotbalista, záložník
 Zdeněk Kořistka (*1957) – český politik

Související články

 Kořistkové

Česká příjmení